Ásgeir est un prénom masculin islandais, dérivé du vieux norrois Ásgeirr, formé des éléments Ás « Ases » et geirr « lance » ; c'est l'équivalent islandais du prénom Asgeir, porté en Norvège, et du prénom Asger, porté principalement au Danemark.

Le prénom Ásgeir est à l'origine du patronyme islandais Ásgeirsson qui signifie « Fils d'Ásgeir ».

Personnalités portant ce prénom 
 Ásgeir Ásgeirsson (1894–1972), homme d'État islandais ;
 Ásgeir Trausti Einarsson (1992–), auteur-compositeur-interprète islandais ;
 Ásgeir Elíasson (1949–), joueur puis entraîneur islandais de football ;
 Ásgeir Örn Hallgrímsson (1984–), joueur islandais de handball ;
 Ásgeir Sigurvinsson (1955–), entraîneur et ancien joueur de football islandais.

Notes et références

Articles connexes 
 Liste des prénoms islandais masculins
 Ásgeirsson

Liens externes 

  « Ásgeir » sur le site Nordic Names

Ásgeir
Prénom islandais
Homonymie de prénom

de:Ásgeir
en:Ásgeir
is:Ásgeir